Koule může být :

 koule – prostorové těleso
 Jednotková koule – matematický pojem
 Riemannova koule – matematický pojem
 křišťálová koule – pomůcka jasnovidce
 sněhová koule – koule vyrobená ze sněhu
 dělová koule – náboj do děla
 kulka, náboj
 těsnicí koule – utěsnění střílny při střelbě z krytu
 oční koule – část lidského oka
 rumba koule – perkusní hudební nástroj
 demoliční koule – zařízení pro demolice staveb
 kominická koule – ruční nástroj pro čištění komínů
 koule (sport) – sportovní náčiní pro lehkoatletickou disciplinu vrh koulí
 koule (kulečník) – sportovní pomůcka pro kulečník
 kuželkářská koule – sportovní pomůcka pro hru kuželky
 koule na dveře (dveřní koule) – otočné nebo pevné zařízení, dveřní kování nahrazující kliku
 část mechanismu pro přípojení vozíku za automobilem nebo jiným dopravním prostředkem
 varle či varlata – slangový výraz
 lidská hlava (např. ve frazému „rupnout v kouli“)
 Extáze (droga) - slangový výraz
 Libeňský plynojem v Praze 8 (vede k němu ulice Ke Kouli)

kultura
 Koule (časopis) – český časopis
 Koule (kniha) – kniha Michaela Crichtona
 Koule (film) – film z roku 1998
 Koule (rozhlasová hra) – rozhlasová hra Davida Drábka, 2011
 Koule (drama) – divadelní zpracování výše zmíněné rozhlasové hry
 Černá koule – povídka Gustava Meyrinka, název jedné ze sbírek jeho povídek
 Kulečníková koule
 Koule - Věda na Zeměploše – kniha ze Zeměplochy od Terryho Pratchetta, Ianna Stewarta a Jacka Cohena

Související články 
 Polokoule
 Zeměkoule

Externí odkazy